Ernestinum může být:

 Ernestinum (Praha) – ústav pro choromyslné v Praze
 Ernestinum (Příbram) – arcibiskupský zámek v Příbrami